Cañada Verde kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Villa Huidobro, kommunhuvudort, Córdoba,

Mexiko 

 Cañada Verde, Mexiko, ort, Baja California, Tijuana, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar